
Termin -{BZP}- ima više značenja.
 Benzilpiperazin, droga
 IATA kod aerodruma u gradu Brizi Point (Minesota)